Dindi steht für:

 Dindi (Krishna), Fluss in Indien, Zubringer des Krishna
 Dindi (Lied), Lied von Antônio Carlos Jobim und Aloysio de Oliveira
 Dindi (Niger), Dorf in Niger
 Dindi (Anjouan), (auch: Dindri), Ort auf den Komoren